Капцегайту́й () — село в юго-восточной части Краснокаменского района Забайкальского края России. Расположен на реке Аргунь, на российско-китайской границе.

Население —  чел. ().

Расположение 
Село расположено на берегу реки Аргунь при впадении падей Капцегайтуй и Килтагор в 60 километрах от Краснокаменска.

История 
Село основано в XVIII веке казаками. В 1863 промышленник Филковский построил суконную фабрику, производившую из местной шерсти 12000 аршин в год 3 видов сукна. В 1886 году фабрика сгорела и не была восстановлена. В конце 20-х годов в селе создается коммуна, в 1930 году преобразованная в колхоз «Рассвет». В 1959 году происходит укрупнение хозяйства за счет присоединения колхоза «Приграничный» села Богдановка. В 1979 году колхоз становится совхозом «Капцегайтуйский». Сегодня в селе действует СХА «Капцегайтуй»

Название села произошло от бур. «хабсагай» — «утёс», «скала».

Население

Достопримечательности 
На окраине села сохранились остатки археологического памятника эпохи киданей — т. н. «Вал Чингисхана».

Предприятия и культура 
Сельскохозяйственная артель «Капцегайтуй», работающих 125 человек. В селе работают средняя школа, детский сад, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Источники

Литература 
 Кулаков В. С. «География Забайкальского края» Учебное пособие.- Чита: Экспресс издательство, 2009. ISBN 9785956601266
 Под редакцией Дорохова В. А., Григорьевой Н. И. Краснокаменск * ОАО ППГХО 35 лет. — ФГУИПП «Советская Сибирь», 2003. С. 109.

Примечания 

Населённые пункты Краснокаменского района